Аддруп () — село в Германии, в земле Нижняя Саксония.

География

Аддруп граничит с деревнями Гут Лаге, Уптло, Беверн, Кальхорн и Штадтсхольте, входящими в состав общине Эссен (Ольденбург). На востоке Аддруп граничит с Люше в общине Бакум в районе Фехта. Находясь на границе районов Клоппенбург и Фехта, Аддруп находится в центре .

История
Первое письменное доказательство существования Аддрупа датируется 950 г., деревня изначально называлась Адаторпе (). В 1340 название изменилось на Аддорпе (), в 1376 он было названо Адорпе ().

В средние века Граф Текленбурга основал в Аддрупе свободный суд. Деревня позже входила в состав Мюнстерского княжеского епископства, герцогства Ольденбург, департамента Верхнего Эмса, затем в состав великого герцогства Ольденбург, свободного государства Ольденбург, и . С 1946 г. Аддруп является частью земли Нижняя Саксония.

В 1987 году жители Аддрупа построили площадь «Гёпельплац» (), деревенскую площадь с павильоном и игровой площадкой для детей.

Население

Уроженцы
 (1824—1890, ) — епископ Детройта.
 (1959, ) — политик, бывший член .

Примечания

Ссылки 
 Сайт Аддрупа
 

Города Нижней Саксонии
Населённые пункты, основанные в 950 году